Municipio de Jerome puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jerome (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Gove.
 Municipio de Jerome (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland.
 Municipio de Jerome (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Union.